

Portugal 
 Queluz (Portugal) — cidade do concelho de Sintra
 Palácio Nacional de Queluz 
 Queluz (freguesia)
 Queluz de Baixo — localidade da freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras

Municípios do Brasil 
 Queluz (São Paulo)
 Conselheiro Lafaiete — no estado de Minas Gerais, anteriormente conhecido como Queluz

Desambiguações de topônimos